W  Rumunii
 Gugești – gmina w okręgu Vrancea
 Gugești – wieś w okręgu Vaslui, w gminie Boțești
 Gugești – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Gugești